Pimpinella gussonii är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Pimpinella gussonii ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
gussonii